Biografies:
 Pérez de Rozas, diversos personatges
 Adolfo Pérez Esquivel (Buenos Aires, 1931), escultor i pacifista argentí guardonat amb el Premi Nobel de la Pau
 Alan Pérez Lezaun (Zurukuain, 1982), ciclista navarrès professional des de 2005
 Albert Pérez i Baró (Barcelona, 1902 - 1989) escriptor i sindicalista català 
 Alberto Javier Pérez Farré (Alcoi, 1948), polític socialista valencià 
 Alejandro Pérez Lugín (Madrid, 1870 - La Corunya, 1926), periodista, escriptor i cineasta espanyol
 Alfonso Pérez de Guzmán, polític castellà del segle XVIII
 Alfonso Pérez Muñoz (Getafe, Madrid, 1972), futbolista espanyol
 Alfred Pérez de Tudela i Molina (Jerez de los Caballeros, província de Badajoz, 1947), polític espanyol
 Alfred Pérez-Iborra (Barcelona, 1907 - 2000), farmacèutic català 
 Alfredo Pérez Rubalcaba (Solares, Cantàbria, 1951), polític i professor universitari espanyol
 Alícia Pérez, actriu catalana resident a Barcelona
 Álvaro Pérez Florentino (Sant Sebastià, 1975), futbolista basc que ocupava la posició de davanter 
 Ana Josefa Pérez Florido (Valle de Abdalajís, Màlaga, 1845 - Barcelona, 1906), religiosa espanyola
 Ángel Luis Pérez Pérez (Avilés, 1981), futbolista asturià
 Antoni Pérez, diversos personatges
 Antonio Pérez Torreblanca (Villena, 1900 - Marroc, 1954), advocat, polític i periodista valencià
 Argimiro Pérez García (Camponaraya, El Bierzo, 1959), futbolista i entrenador 
 Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez (Cartagena, 1951), periodista i escriptor espanyol en castellà
 Bartolomé Pérez Casas (Llorca, Múrcia, 1873 - Madrid, Castella, 1956), director d'orquestra i compositor espanyol
 Beatriz Pérez Aranda
 Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 - Madrid, 1920), escriptor en espanyol
 Bernardino Pérez Elizarán (Hernani, 1925), futbolista basc 
 Bernardo Pérez y Gutiérrez
 Blas Infante Pérez de Vargas (Casares, Màlaga, 1885 - Sevilla, 1936), polític ideòleg del nacionalisme andalús
 Camilo Pérez Pastor (Pego, 1843 - 1926), polític valencià 
 Càndida Pérez i Martínez (Olot, 1893 - 1989), cupletista i compositora de cuplets catalana 
 Carlos Pérez, diversos personatges
 Consuelo Catalá Pérez (Alacant, 1954), política socialista valenciana
 Cosme Pérez (Madrid, 1672), actor còmic espanyol del segle d'or
 Daniel Pérez, diversos personatges
 David Pérez, diversos personatges
 Diego Fernando Pérez Aguado (Montevideo, 1980), futbolista uruguaià que ocupà la posició de migcampista 
 Dolors Pérez i Martí (Sueca, 1951), política valenciana
 Eloy Pérez García (Barcelona, 1965), futbolista català que ocupava la posició de defensa 
 Emilio Pérez Touriño (La Corunya, 1948), polític socialista president de la Xunta de Galícia (2005-2009)
 Enric Pérez i Farràs (Lleida, 1884 - Cuautla, Mèxic, 1949), militar català 
 Enrique Pérez, diversos personatges
 Eximén Pérez de Tarazona (? - 1266), cavaller del llinatge aragonès dels Tarazona i fundador del llinatge dels Arenós 
 Felipe Pérez del Toro, polític espanyol
 Félix Manuel Pérez Miyares (Huelva, 1936), polític, advocat i professor universitari espanyol
 Ferrando Pérez de Tarazona, cavaller del llinatge aragonès dels Tarazona
 Florentino Pérez Embid (1918, Aracena, Huelva - 1974, Madrid), historiador, professor i escriptor espanyol
 Florentino Pérez Rodríguez (Madrid, 1947), empresari espanyol i president del Reial Madrid
 Francisco Pérez, diversos personatges
 Gato Pérez (Buenos Aires, 1951 - Caldes de Montbui, 1990), músic d'origen argentí establert a Catalunya
 Ginés Pérez de la Parra (Oriola, c 1548 - 1600 ?), compositor i músic valencià
 Gustavo Pérez Puig (Madrid, 1930), director de teatre i realitzador de televisió espanyol 
 Hugo Pérez (Avellaneda, 1968), futbolista argentí que jugava de migcampista 
 Ibán Pérez Pascual (Pamplona, 1974), futbolista navarrès que ocupà la posició de defensa 
 Ignacio Pérez Santamaría (1980, Màlaga), futbolista espanyol
 Iñaki Pérez Beotegi (Vitòria, 1948 – 2008), activista polític basc militant d'ETA 
 Iván Pérez Muñoz (Madrid, 1976), futbolista espanyol que ocupava la posició de davanter 
 Jaume Pérez Montaner (L'Alfàs del Pi, 1938), poeta i assagista valencià
 Javier Pérez de Cuéllar (Lima, 1920), advocat i diplomàtic peruà que esdevingué el Secretari General de l'ONU
 Jefferson Pérez (Cuenca, 1974), atleta especialitzat en 20 km marxa 
 Joan Josep Pérez Benlloch (Moixent, 1936), periodista valencià 
 Joan Pérez i Lúcia (Sogorb, 1870 - València, 1927), periodista i polític valencià 
 Jon Pérez Alonso (Bilbao), futbolista basc 
 Jonathan Pérez Olivero (Tinajo, 1982), futbolista canari que ocupà la posició d'extrem 
 Jorge Pérez Sáenz (Bilbao, 1975), futbolista basc que ocupà la posició de migcampista 
 José Ángel Pérez Cebrián (Alacant, 1975), futbolista valencià
 José Ignacio Pérez Sáez (Calahorra, 1951), advocat i polític riojà
 José Luis Pérez Caminero (1967, Madrid), futbolista espanyol
 José Miguel Pérez, diversos personatges
 José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (Cadis, 1940), polític, diplomàtic i advocat espanyol, un dels “pares” de la Constitució del 78
 José Pérez-Francés, ciclista espanyol, instal·lat i format a Barcelona
 José Pérez Gil (Cabdet, Albacete, 1918 - Alacant, 1998), pintor espanyol
 José Pérez Guillén (Llíria, ? - 1896), polític valencià
 José Ramón González Pérez (Carreira-Ribeira, 1968), jugador gallec
 Josep Antoni Pérez de Mendiola Roig (Palma, 1953), articulista, crític de cinema i teatre, i coordinador d'exposicions i edicions
 Josep Pérez i Serer (Quart de les Valls, 1966), futbolista valencià
 Juan Carlos Pérez Sánchez (Buenos Aires, 1939), dissenyador gràfic, fotògraf i dibuixant argentí, instal·lat a Barcelona 
 Juan José Rosón Pérez (Becerreá, Galícia 1933 - Madrid, 1986), polític espanyol
 Juan Pérez, diversos personatges
 Laureà Pérez Ciudad (Madrid, 1934), sindicalista i polític català
 Lluís Miquel Pérez Segura, polític català i alcalde de Reus
 Lluís Pérez-Sala (Barcelona, 1959), pilot català de Fórmula 1
 Luis Pérez, diversos personatges
 Manel Pérez Cantalosella (Fornells de la Selva, Catalunya, 1982), jugador d'handbol
 Manuel Pérez, diversos personatges
 Mariano Salvador Maella Pérez (València, 1739 - Madrid, 1819), pintor valencià 
 Mario Gaspar Pérez Martínez (Novelda, 1990), futbolista valencià que ocupà la posició de defensa 
 Marta Pérez i Sierra (Barcelona, 1957), escriptora catalana 
 Matilde Pérez Mollá, primera batllessa de l'estat espanyol en la població de Quatretondeta (Comtat, País Valencià) 
 Melina Pérez (Los Angeles, 1979), lluitadora professional nord-americana
 Miguel Alfonso Pérez Aracil(Madrid, 1980), futbolista espanyol que ocupà la posició de migcampista
 Miguel Pérez Martínez, metge i polític valencià
 Milagros Pérez Oliva (Benasc, 1955), periodista i professora universitària aragonesa
 Montserrat Pérez Iborra (Barcelona, 1906), primera dona a llicenciar-se a Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona
 Nuño Pérez de Lara (?-Conca, 1177), noble del Regne de Castella
 Óscar Pérez Bovela (Oviedo, 1981), futbolista asturià que ocupà la posició de migcampista 
 Pascual Pérez, diversos personatges
 Pero Pérez de Tarazona (1225-1251), cavaller del llinatge aragonès dels Tarazona
 Rafael Pérez Marañón, futbolista i arquitecte tècnic que va jugar de davanter als anys 70 i 80 del segle XX
 Raimundo Pérez Lezama (Barakaldo, 1922 - Bilbao, 2007), futbolista basc
 Ramón Pérez de Ayala (Oviedo, 1881 - Madrid, 1962), novel·lista espanyol
 Ricard Pérez Casado (València, 1945), economista i polític valencià
 Ricardo Pérez de Zabalza Goytre (Madrid, 1977), futbolista espanyol 
 Santos Pérez i Lambán (Las Pedrosas, província de Saragossa, 1933), dirigent veïnal català
 Vicent Pérez Devesa (Benidorm, Marina Baixa, 1942 - 2006), polític i industrial valencià, alcalde de Benidorm (1994-2006)
 Víctor Pérez i Pallarés (Lleida, 1933), llicenciat en Belles Arts
 Xavier Pérez Puigdomènech (Barcelona, 1972), jugador d'handbol català
 Ximén Pérez de Corella, comte de Cocentaina, conseller d'Alfons el Magnànim i governador de València
 Miscel·lània:
 Avinguda de Benito Pérez Galdós, via urbana de València
 Biblioteca Popular de Montbau "Albert Pérez Baró", biblioteca fundada al barri de Montbau Barcelona el 1980
 Coliseum Alfonso Pérez, estadi del Getafe CF construït al barri de Getafe Nord (Comunitat de Madrid)
 Domingo Pérez, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella la Manxa
 Estadi José Rico Pérez, estadi de futbol de la ciutat d'Alacant al barri de Sant Blai
 Hernán-Pérez, municipi de la província de Càceres a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Nico Pérez, localitat de l'Uruguai al nord-est del departament de Florida
 Parc Nacional Vicente Pérez Rosales, Parc Nacional de Xile ubicat a la Província de Llanquihue, X Regió de Los Lagos
 Puebla de Sancho Pérez, municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Ratoncito Pérez, personatge popular que té per fita canviar les dents de llet que han caigut als nens
 Teatro Pérez Galdós, principal teatre de Las Palmas de Gran Canaria, Illes Canàries